Nicolas Cugnot ist der Name folgender Personen:

 Nicolas Cugnot (1725–1804), französischer Offizier und Erfinder, siehe Nicholas Cugnot
* Nicolas Cugnot (Unternehmer), französisch-tunesischer Unternehmer, Gründer von Wallyscar